Bena conspersa är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1913. Bena conspersa ingår i släktet Bena och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trågspinnare
conspersa